Ліга I 2015—2016 — 98-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобула Астра.

Клуби та стадіони

Перший раунд

Підсумкова таблиця (регулярний сезон) 

Примітки: 
1. Клуб ЧФР (Клуж-Напока) покараний зняттям 10 очок за невиконання ліцензійних умов.
2. Клуб Петролул покараний зняттям 6 очок за невиконання ліцензійних умов.

Позначення:

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд (підсумкова таблиця) 

 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) не отримав ліценізію УЄФА на участь в єврокубках у сезоні 2016-17.
2. Клуб Тиргу-Муреш виключила арбітражна палата УЄФА з фінансового контролю клубів з єврокубків в сезонах 2016-19 рр.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Примітки: 
1. Клуб ЧФР (Клуж-Напока) переміг у Кубку Румунії з футболу 2015—2016, але не візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017, бо не зміг отримати ліцензію УЄФА для участі в єврокубках.

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/12 червня 2016

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway 

2015—2016
Румунія
Румунія
2015 у румунському спорті
2016 у румунському спорті